Adalbert Korponaj – ukraiński piłkarz pochodzenia węgierskiego
 Iwan Korponaj – ukraiński piłkarz pochodzenia węgierskiego
 Tyberij Korponaj – ukraiński piłkarz pochodzenia węgierskiego, trener piłkarski